Il doppio del New Haven Open at Yale 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Le detentrici del titolo erano Květa Peschke e Katarina Srebotnik ma si sono ritirate prima del quarto di finale contro Natalie Grandin e Vladimíra Uhlířová.

Chia-Jung Chuang e Ol'ga Govorcova hanno sconfitto in finale Sara Errani e Roberta Vinci per 7-5, 6-2.

Teste di serie

 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (quarti di finale) 
 Anastasija Rodionova /  Elena Vesnina (primo turno)

 Chia-Jung Chuang /  Ol'ga Govorcova (campionesse) 
 Nuria Llagostera Vives /  Anabel Medina Garrigues (semifinale, ritiro di A. Garringues)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

New Haven Open at Yale 2011